Копыловка — бывшая деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.

Находилась в 4 верстах восточней современной деревни Родьковка.

История 
В 1978 году ещё существовала, входила в Барсуковский сельсовет Монастырщинского района.

В 1993 году уже считалась, как прекратившая существование деревня Сычёвского сельсовета Монастырщинского района.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Монастырщинского района